El Torneig de Pequín 2009, també conegut com a Obert de la Xina 2009 és una competició tennística sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP categoria masculina, i als Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 3 i l'11 d'octubre de 2009 al Beijing Tennis Center de Pequín, Xina.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009